Epperson ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Epperson (Clark County, Kentucky)
 Epperson (McCracken County, Kentucky)
 Epperson (Tennessee), im Monroe County

Sonstiges:
 Epperson Creek, Fließgewässer im Crockett County, Tennessee
 Epperson Run, Fließgewässer im Bureau County, Illinois
 Epperson Island, Insel im Chariton County, Missouri

Namensträger
 Hannah Epperson (* 1987), US-amerikanische Songwriterin, Sängerin und Violinistin